

Persone 
 Agostino Garofalo – calciatore italiano
 Alfonso Garofalo – imprenditore e politico italiano
 Benvenuto Tisi da Garofalo detto il Garofalo – pittore italiano
 Carlo Giorgio Garofalo – compositore, direttore d'orchestra e organista italiano
 Carmine Garofalo – politico italiano
 Ettore Garofalo (Ettore Garofolo) – attore italiano
 Federico Garofalo – pianista e compositore italiano
 Franco Garofalo, più conosciuto con lo pseudonimo di Frank Garfield – attore italiano
 Frank Garofalo – criminale italiano
 Janeane Garofalo – attrice statunitense
 Lea Garofalo – testimone di giustizia, vittima della 'Ndrangheta
 Marco Garofalo – ballerino e coreografo italiano
 Mauro Garofalo – scrittore, giornalista e fotoreporter italiano
 Paolo Garofalo – politico, funzionario e docente italiano
 Raffaele Garofalo – magistrato, giurista e criminologo italiano
 Romano Garofalo – fumettista, scrittore e giornalista italiano
 Salvatore Garofalo – presbitero, biblista, scrittore e docente italiano
 Vincenzo Garofalo – politico italiano
 Vincenzo Garofalo – carabiniere, medaglia d'oro al valor militare

Altro 
 Bibbia Garofalo – collana della Sacra Bibbia curata da Salvatore Garofalo
 Pasta Garofalo – azienda italiana specializzata nella produzione della pasta